Safwat ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Safwat (1947–2003), ägyptischer Squashspieler
 Ismail Safwat, General der irakischen Armee
 Mohamed Safwat (* 1990), ägyptischer Tennisspieler